Hautzig ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Hautzig (1930–2009), US-amerikanische Autorin mit polnischen Wurzeln
 Deborah Hautzig (* 1956), US-amerikanische Schriftstellerin
 Walter Hautzig (1921–2017), US-amerikanischer Pianist österreichischer Herkunft